NGC 4193 (другие обозначения — IC 3051, IRAS12113+1326, UGC 7234, ZWG 69.91, MCG 2-31-53, VCC 97, PGC 39040) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4193
Дева (созвездие)